Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Rolex Paris Masters 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 27. und 28. Oktober 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Paris